Der rote Hahn steht für:
 Der rote Hahn (Gerhart Hauptmann), Tragikomödie von Gerhart Hauptmann (1900/1901)
 Der rote Hahn (Film), Verfilmung des Hauptmann-Dramas (1962)
 Der rote Hahn (Palle Rosenkrantz), Roman von Palle Rosenkrantz (1908)
 Der rote Hahn (Axel Rudolph), Roman von Axel Rudolph (1935)
 Der rote Hahn (Walter Kempowski), Dokumentation von Walter Kempowski (2001) 

Der Rote Hahn steht für Schäden im Hausbrandbereich:
 Sie hatten den roten Hahn auf dem Dach Sinnbild für einen Hausbrand siehe Liste deutscher Redewendungen#roter Hahn
 Messen für die Bereiche Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Sicherheit, siehe Interschutz #Veranstaltungsorte

Siehe auch:
 Roter Hahn